

Persone 
 Alfredo Cottrau – ingegnere italiane di origina alsaziana, fratello di Teodoro e Giulio
 Guglielmo Cottrau – editore e compositore di nascita francese, di origine alsaziana, operante a Napoli; fu il capostipite del ramo napoletano della famiglia, padre di Teodoro, Giulio ed Alfredo Cottrau
 Teodoro Cottrau – compositore napoletano, figlio di Guglielmo e fratello di Giulio ed Alfredo

Altro
 Palazzo Cottrau Ricciardi –  edificio monumentale di Napoli
 Villa Cottrau – storica villa di Napoli